Pilzen ist der deutsche Name folgender Orte:

 Pilzen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, heute Dubrowka (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Pilzen, Kreis Schweidnitz, Schlesien, heute Boleścin (Świdnica), Dorf im Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen